Il doppio femminile del torneo di tennis Abierto Mexicano de Tenis Telefonica Movistar 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Lisa McShea e Milagros Sequera che hanno battuto in finale Olga Vymetálková e Gabriela Navrátilová 2–6, 7–6(5), 6–4.


Teste di serie

 Marion Bartoli /  Émilie Loit (semifinali)
 Emmanuelle Gagliardi /  Patricia Wartusch (semifinali)

 Tathiana Garbin /  Rita Grande (primo turno)
 Lisa McShea /  Milagros Sequera (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2004